Чемпионат Европы по кёрлингу 1983 года состоялся в городе Вестерос (Швеция) с 4 по 10 декабря как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 14 мужских и 14 женских команд.

В мужском турнире чемпионом Европы стала (в 4-й раз в своей истории) сборная Швейцарии, победив в финале сборную Норвегии; третье место заняла сборная Шотландии.

В женском турнире чемпионом Европы стала (в 6-й раз в своей истории) сборная Швеции, победив в финале сборную Норвегии; третье место заняла сборная Швейцарии.

Команды на групповом этапе были разделены на две группы — А и В. В плей-офф выходили по две лучшие команды из каждой группы. Остальные команды, занявшие в группах места ниже второго, играли с командой, занявшей в другой группе такое же место, матч за место в окончательной классификации.

Мужчины

Групповой этап 
Группа А

  Проходят в плей-офф за 1—4 места.

Группа B

  Проходят в плей-офф за 1—4 места.

Плей-офф 
За 13-е место:  5 — 4 

За 11-е место:  5 — 4 

За 9-е место:  8 — 2 

За 7-е место:  8 — 6 

За 5-е место:  6 — 3 

За 1-4 места:

Итоговая классификация

Женщины

Групповой этап 
Группа А

  Проходят в тай-брейки для розыгрыша 1—3 мест в группе.

Группа B

  Проходят в плей-офф.

Тай-брейки 
Поскольку в группе А сборные Франции, Норвегии и Швеции набрали одинаковое количество побед, то между ними за выход в плей-офф были проведены игры по следующей формуле:
 Победитель первой игры выходит в плей-офф с 1-го места в группе;
 Проигравший в первой игре и третья команда разыгрывают 2-е место для выхода в плей-офф.

 6 — 4 

 4 — 3 

В результате тай-брейков сборная Норвегии вышла в плей-офф с 1-го места, сборная Швеции со 2-го места, сборная Франции заняла 3-е место в группе и вышла в классификационный матч со сборной Нидерландов за общее 5-е место.

Плей-офф 
За 13-е место:  8 — 5 

За 11-е место:  13 — 6 

За 9-е место:  7 — 4 

За 7-е место:  5 — 3 

За 5-е место:  8 — 6 

За 1-4 места:

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 

1983
Международные соревнования по кёрлингу в Швеции
Спорт в Швеции в 1983 году
Декабрь 1983 года
Международные спортивные соревнования в Вестеросе
Чемпионаты Европы в 1983 году